Erika Shishido (1970-), catcheuse et promoteur de catch japonaise ;
Joe Shishido (1933-2020), acteur japonais ;
 Rumi Shishido (1973-), chanteuse et actrice japonaise ;
Tokudo Shishido (1930-), artiste japonaise spécialisée dans la gravure et la lithographie.

Voir aussi 
 Domaine de Shishido